Schauseil ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Schauseil (* 1930), deutscher Journalist, Fotograf und Redakteur
 Frank Schauseil (* 1967), deutscher Bildhauer
 Max Schauseil (1860–1925), deutscher Justiziar, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wally Schauseil (1860–1951), deutsche Konzertsängerin (Sopran)
 Wilhelm Schauseil (1834–1892), deutscher Dirigent und Komponist